Pimenov är ett efternamn, som burits av bland andra:
Jurij Pimenov, sovjetisk roddare
Nikolaj Pimenov, sovjetisk roddare
Ruslan Pimenov, rysk fotbollsspelare
Vjatjeslav Pimenov, rysk professionell triathlet och långdistanslöpare